Morimoto peut faire référence à :

Patronyme 
 Kōji Morimoto (1959-), réalisateur et animateur d'animation japonais
 Satoshi Morimoto (1941-), homme politique japonais
 Takayuki Morimoto (1988-), footballeur japonais
 Tsuru Morimoto (1970-), footballeuse japonaise
 Yuko Morimoto (1974-), footballeuse japonaise

Autre 
 (6650) Morimoto, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme